Фри́дрих Вильге́льм Ха́ак (; 11 августа 1935, Грюнберг — 4 марта 1991, Мюнхен) — немецкий лютеранский пастор и теолог, видный деятель немецкого контркультового движения, автор термина «». Хаака называют самым известным церковным критиком сект в Германии.

Биография 

В 1950—1954 годах учился в средней школе в Айзенахе.

В 1954—1955 годах работал лаборантом в Йене. В 1955 году эмигрировал из ГДР в ФРГ. В 1956—1961 годах получил образование в области евангелической теологии и журналистики в Гейдельберге и Нойендеттельзау. В 1963—1965 годах прошёл  (практическая подготовка пастора к будущему служению) в .

В 1964 году был рукоположён. В том же году стал членом Рабочей группы по делам религиозных объединений, в 1964—1967 годах по совместительству являлся уполномоченным по сектам и вопросам веры. В 1965—1969 годах — пастор в Хофе. В 1969 году назначен на учреждённую именно для него должность уполномоченного по сектам и вопросам веры Евангелическо-лютеранской церкви Баварии.

В 1965 году создал в Мюнхене контркультовую организацию «», в 1975—1986 годах был членом совета правления, а с 1986 года до своей смерти — президентом. 

В 1974 году Хаак получил известность благодаря своему авторству понятия «молодёжные религии». 

В 1975 году выступил в качестве одного из создателей  выступающих против психологической зависимости и экстремизма. В конце 1980-х годов Хаак представлял эту родительскую организацию в судебном процессе, начатом против неё немецкими саентологами.

В 1981 году выступил в качестве одного из учредителей и стал вице-президентом Международного «Диалог-центра». 

В 1985 году стал членом Комитета по религиозному диалогу  Евангелическо-лютеранской церкви Баварии. Кроме того, в этом же году стал членом Консультативного совета Американского семейного фонда. 

В 1986 году выступил в качестве представителя Немецкого национального комитета в составе Рабочей группы ЕЛЦ Баварии по иным религиям в Женеве. Хаак проводил полевые исследования новых религиозных движений в Азии и Америке. 

Был председателем совета по вопросам веры при земельном уполномоченном Баварии. 

Вплоть до своей смерти Хаак вёл широкую апологетическую работу, оказывал большое влияние на церковную жизнь и был одним из самых известных исследователей и критиков молодёжных религий (новых религиозных движений) из числа представителей церкви в Германии. Он поддерживал тесные контакты с контркультовыми и антисектантскими организациями в Германии, США, Франции, Дании и Греции.  

К 1987 году Хаак опубликовал 40 книг, разошедшихся общим тиражом в 700 000 экземпляров. Он также написал множество статей для газет и журналов, часто выступал на радио и телевидении, принимал участие в семинарах и антисектантских конференциях. Основной автор выдержавшего четыре издания «Справочника по религиозным объединениям и вероисповеданиям».

Сборник эссе «Путь жизни теперь это ... апологетики на пороге 3-го тысячелетия" (1988) может рассматривать как  magnum opus всей его жизни, своеобразное подведение итогов как догматической и практико-богословской рефлексии. Апологетику Хаак рассматривал как «основную форму и основное (ые) назначение христианского богословия». Кроме того он видит в ней «bekenntnisverdeutlichendes действия» имеющего ясную цель «отделить (сделать), где в (рядах Церкви) есть это признание, что вопреки учению и увеличению снаружи численности деноминаций учение доводится до членов Церкви». Также он отмечал, что «Церковь выступает с апологетикой, чтобы поддержать веру у своих членов, а также умножать их число и возвращать заблудших».

Хаак в своих апологетических работах использовал понятие «секта» по отношению к тем общинам и группам, которые ссылаются на Апостольский, Никео-Цареградский и Афанасьевский символ веры с миссионерской и вербовочной целью, утверждают, что обладают правом на выходящую за пределы Библии истину и откровение, в которых содержится более полное и точное знание о человеке, включая миссию Иисуса из Назарета, что противоречит исповеданиям веры. 

Оценки и определения в качестве молодёжной религии/секты/деструктивного культа, которыми Хаак обозначал различные индийско-индуистские гуруистские движения (Международное общество сознания Кришны, Миссия божественного света, Трансцендентальная медитация, Движение Бхагавана), новые христианские секты (Дети бога), синкретические спиритические новообразования (Движение Муна) и психокульты (саентология,  Отто Мюля и ) привело к многочисленным судебным искам и судебным процессам против него. Главным предметом судебных разбирательств являлись статьи 3.3 и 4, 1-2 Основного закона ФРГ и насколько они применимы к новым религиозным движениям.

12 декабря 1989 года стал кавалером Ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

Труды  
 Haack, Friedrich-Wilhelm Rendezvous mit dem Jenseits. - München : Arbeitsgemeinschaft für Religions- u. Weltanschauungsfragen, 1973, 1. Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Von Gott und der Welt verlassen. - Zürich : Buchclub Ex Libris, 1975 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Jehovas Zeugen. - München : Evangelischer Presseverband für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1975, 3., auf d. neuesten Stand gebrachte Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Freimaurer. - München : Verlag Evangelischer Presseverb. für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1975 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Gottes 5. [fünfte] Kolonne, die freibischöflichen Kirchen im deutschsprachigen Raum. - München : Arbeitsgemeinschaft für Religions- u. Weltanschauungsfragen, _381 1976 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Geheimreligion der Wissenden. - München : Arbeitsgemeinschaft für Religions- u. Weltanschauungsfragen, 1976, 2. Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Hexenwahn und Aberglaube in der Bundesrepublik. - München : Arbeitsgemeinschaft für Religions- u. Weltanschauungsfragen, 1976, 2. Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Transzendentale Meditation. - München : Verlag Evangelischer Presseverband für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1976 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Die neuen Jugendreligionen.- München : Evang. Presseverb. für Bayern e.V., Abt. Schriftenmission, 1976, 3., auf den neuesten Stand gebrachte Aufl., 10. - 15. Tsd. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm PSI, Parapsychologie. - München : Evangelischer Presseverband für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1976 
 Haack, Friedrich-WilhelmAberglaube, Magie, Zauberei. - München : Evangelischer Presseverband für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1977, 1. Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Sekten. - München : Evangelischer Presseverband für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1977, 3. Aufl., 11. - 15. Tsd. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm  Transzendentale Meditation. - München : Evang. Presseverb. für Bayern, 1977, 3. Aufl., 11. - 15. Tsd. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Spiritismus. - München : Evang. Presseverb. für Bayern, 1977, 3. Aufl.
 Haack, Friedrich-Wilhelm Die Fraternitas Saturni (FS) als Beispiel für einen arkan-mystogenen Geheimorden des 20. [zwanzigsten] Jahrhunderts. - [München] : Arbeitsgemeinschaft für Religions- u. Weltanschauungsfragen, 1977 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Ratschläge. - München : Evangelischer Presseverband für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1977, 1. Aufl.  
 Haack, Friedrich-Wilhelm Sterben, Tod, Auferstehung. - München : Evangelischer Presseverband für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1978, 2., erg. Aufl., 6. - 10. Tsd. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Neuapostolische Kirche. - München : Evangelischer Presseverband für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1978, 3. Aufl., 9. - 13. Tsd. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Geheimreligion der Wissenden. - München : Arbeitsgemeinschaft für Religions- u. Weltanschauungsfragen, 1978, 3. Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Satan - Teufel - Lucifer. - München : Evangelischer Presseverband für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1978, 3. Aufl., 9. - 11. Tsd. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Hexenwahn und Aberglaube in der Bundesrepublik. - München : Arbeitsgemeinschaft für Religions- u. Weltanschauungsfragen, 1978, 3. Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Verführte Sehnsucht. - München : Evangelischer Presseverband für Bayern e.V., 1978, 1. Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Freimaurer. - München : Evang. Presseverb. für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1979, 5. Aufl., 17. - 19. Tsd. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Taufe. - München : Evangelischer Presseverband für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1979, 3. Aufl., 9. - 11. Tsd. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Aberglaube - Magie - Zauberei. - München : Evangelischer Presseverband für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1979, 2. Aufl., 6. - 8. Tsd. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm PSI, Parapsychologie. - München : Verlag Evangelischer Presseverb. für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1979, 3. Aufl., 9. - 11. Tsd. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Lichtbildserie die neuen Jugendreligionen. - München : Evangelischer Presseverband für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1979, 2. Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Sekten. - München : Evangelischer Presseverband für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1979, 4., neu überarb. u. erw. Aufl., 16. - 20. Tsd. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Verführte Sehnsucht. - München : Evangelischer Presseverband für Bayern, 1979, 3. Aufl., 31. - 45. Tsd. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Jugendreligionen. - München : Claudius-Verlag, 1979, 1. Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Führer und Verführte, 1980
 Haack, Friedrich-Wilhelm Jugendreligionen. - München : Claudius-Verlag, 1980, 2. Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Die Bhagwan-Rajneesh-Bewegung . - München : Verlag Evangelischer Presseverb. für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1980, 1. Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Führer und Verführte. - München : Pressedienst Demokrat. Initiative, 1980 
 Haack, Friedrich-Wilhelm	Die freibischöflichen Kirchen im deutschsprachigen Raum. - München : Arbeitsgemeinschaft für Religions- u. Weltanschauungsfragen, 1980 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Erkaufte Hoffnung. - München : Evangelischer Presseverband für Bayern, 1980, 1. Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Transzendentale Meditation. - München : Evangelischer Presseverband für Bayern, 1980, 5., erg. Aufl., 21. - 25. Tsd. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Freimaurer. - München : Verlag Evangelischer Presseverb. für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1980, 6. Aufl., 20. - 24. Tsd. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Ratschläge. - München : Verlag Evangelischer Presseverb. für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1980, 4., auf d. neuesten Stand gebrachte Aufl., 26. - 31. Tsd. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Jugendreligionen. - München : Heyne, 1981, Genehmigte, ungekürzte Taschenbuchausg. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Jesus Christus und, oder San Myung Mun. - München : Evangelischer Presseverband für Bayern, 1981, 1. Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Wotans Wiederkehr. - München : Claudius-Verlag, 1981, 1. Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Kein Blatt vor dem Mund. - München : Arbeitsgemeinschaft für Religions- u. Weltanschauungsfragen, 1981 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Mormonen. - München : Verlag Evangelischer Presseverb. für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1981, 5. Aufl., 15. - 19. Tsd. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Lichtbildserie Sekten. - München : Evangelischer Presseverband für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1980, 1. Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Neuapostolische Kirche. - München : Evangelischer Presseverband für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1981, 4. Aufl., 14. - 16. Tsd. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Jehovas Zeugen. - München : Verlag Evangelischer Presseverb. für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1981, 11., neu überarb. Aufl., 78. - 83. Tsd. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Wotans Wiederkehr, 1981
 Haack, Friedrich-Wilhelm Astrologie. - München : Evangelischer Presseverband für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1982, 4., überarb. Aufl., 14. - 17. Tsd. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Scientology - München : Claudius-Verlag, 1982, 1. Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Scientology — Magie des 20. Jahrhunderts, 1982
 Haack, Friedrich-Wilhelm Guruismus und Guru-Bewegungen. - München : Evangelischer Presseverband für Bayern, 1982, Grossbd., 1. Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Hindumission und Guruismus. - München : Arbeitsgemeinschaft für Religions- u. Weltanschauungsfragen, 1982 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Satan - Teufel - Lucifer. - München : Evang. Presseverb. für Bayern, 1982, 4. Aufl., 12. - 15. Tsd. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Aberglaube, Magie, Zauberei. - München : Verlag Evangelischer Presseverb. für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1983, 3., neu überarb. Aufl., 9. - 11. Tsd. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Babaji/Babadschi - der Mann der Christus belehrt haben will und dessen Maha-Yoga das Rebirthing ist. - München : Arbeitsgemeinschaft für Religions- und Weltanschauungsfragen, 1983, 1. Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm "Täglich war ich diesem Druck ausgesetzt ...". - München : Evangelischer Presseverband für Bayern, 1983, 1. Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Die Bhagwan-Rajneesh-Bewegung - München : Verlag Evangelischer Presseverb. für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1983, 2. Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Ratschläge. - München : Evangelischer Presseverband für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1983, 5., auf den neuesten Stand gebrachte u. erw. Aufl., 32. - 36. Tsd. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Blut-Mythus und Rasse-Religion. - München : Evangelischer Presseverband für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1983, 1. Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm PSI, Parapsychologie. - München : Evangelischer Presseverband für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1983, 4. Aufl., 12. - 14. Tsd. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Freimaurer. - München : Evang. Presseverb. für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1984, 7. Aufl., 25. - 29. Tsd. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Die "Bhagwan"-Rajneesh-Bewegung. - München : Evang. Presseverb. für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1984, 3. Aufl., 14. - 19. Tsd. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Spiritismus. - München : Evang. Presseverb. für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1984, 4., neuüberarb. Aufl., 14. - 17. Tsd. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Eine Kastenordnung für das Abendland. - München : Evangelischer Presseverband für Bayern, 1984, 1. Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Jehovas Zeugen. - München : Evangelischer Presseverband für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1985, 12., neu überarb. u. erw. Aufl., 84. - 90. Tsd. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Geheimreligion der Wissenden. - München : Arbeitsgemeinschaft für Religions- und Weltanschauungsfragen, 1985, 6. Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Religions- und Weltanschauungsfragen, 1985, 6. Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Eindeutig zwischen den Stühlen. - München : Arbeitsgemeinschaft für Religions- u. Weltanschauungsfragen, 1985 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Das Heimholungswerk der Gabriele Wittek und die Neuoffenbarungsbewegungen. - München : Evangelischer Presseverband für Bayern, 1985, 1. Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Neuapostolische Kirche. - München : Evangelischer Presseverband für Bayern, 1986, 5. Aufl., 17. - 20. Tsd. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Gabriele Witteks "Universelles Leben" (HHW). - München : Evangelischer Presseverband für Bayern, 1986, 1. Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm PSI, Parapsychologie. - München : Evang. Presseverb. für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1987, 5. Aufl., 15. - 18. Tsd. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Satan - Teufel - Luzifer. - München : Evangelischer Presseverband für Bayern, 1987, 4., erw. Aufl., 19. - 23. Tsd. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Aberglaube - Magie, Zauberei. - München : Evangelischer Presseverband für Bayern, 1987, 4., neu überarb. Aufl., 12. - 16. Tsd. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Sekten. - München : Evangelischer Presseverband für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1987, 5., neu überarb. u. erw. Aufl., 21. - 25. Tsd. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Hirten im eigenen Auftrag. - München : Arbeitsgemeinschaft für Religions- u. Weltanschauungsfragen, 1988 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Die Lebensgottheit und der Bibelgott. - München : Arbeitsgemeinschaft für Religions- u. Weltanschauungsfragen, c 1988 
 Haack, Friedrich-Wilhelm "Der Weg des Lebens nun ist dieser ...". - München : Arbeitsgemeinschaft für Religions- u. Weltanschauungsfragen, 1988 
 Haack, Friedrich-Wilhelm  Gotteskraft aus Menschenhänden. - München : Arbeitsgemeinschaft für Religions- u. Weltanschauungsfragen, 1988 
 Haack, Friedrich-Wilhelm 	Was können wir tun, wenn ...?. - München : Arbeitsgemeinschaft für Religions- u. Weltanschauungsfragen, 1988 
 Haack, Friedrich-Wilhelm 	Jugendspiritismus und -satanismus. - München : Arbeitsgemeinschaft für Religions- u. Weltanschauungsfragen, 1988, 2. Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Jugendspiritismus und -satanismus. - München : Arbeitsgemeinschaft für Religions- u. Weltanschauungsfragen, 1988 
 Haack, Friedrich-Wilhelm "Täglich war ich diesem Druck ausgesetzt ...". - München : Evang. Presseverb. für Bayern, 1988, 2. Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Spiritismus. - München : Evang. Presseverb. für Bayern, 1988, 5., überarb. u. erw. Aufl., 18. - 22. Tsd. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Jesus Christus und, oder San Myung Mun. - München : Arbeitsgemeinschaft für Religions- u. Weltanschauungsfragen, 1989 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Jugendspiritismus und -satanismus. - München : Evang. Presseverb. für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1989, 1. Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Bestrafte Neugier. - München : Evang. Presseverb. für Bayern, 1989, 1. Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Scientology, Dianetik und andere Hubbardismen. - München : Evang. Presseverb. für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1990, 1. Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm "Therapie" als Religions-Ersatz. - München : ARW, 1990 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Kranksein - Gesundwerden. - München : Claudius-Verl., 1990 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Religion und Dekoration. - München : ARW, 1990 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Scientology, Dianetik und andere Hubbardismen. - München : Evang. Presseverb. für Bayern, 1990, 2. Aufl. 
 Haack, Friedrich-WilhelmFindungshilfe Religion 2000. - München : ARW, [1990] 
 Haack, Friedrich-Wilhelm  Das Mun-Imperium. - München : ARW, 1991 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Europas neue Religion. - Zürich : Orell Füssli, 1991 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Anmerkungen zum Christsein. - München : Claudius-Verl., 1991 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Anmerkungen zum Satanismus. - München : Arbeitsgemeinschaft für Religions- und Weltanschauungsfragen, 1991 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Gurubewegungen und Psychokulte. - München : Evang. Presseverb. für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1991, 1. Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Jugendsekten. - Weinheim : Beltz Quadriga, 1991 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Scientology. - München : Claudius-Verl., 1991, 2. Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Neuapostolische Kirche. - München : Evang. Presseverb. für Bayern, 1992, 6. Aufl., 21. - 25. Tsd. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Was mir zu denken gibt. - München : Arbeitsgemeinschaft für Religions- und Weltanschauungsfragen, 1992 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Rendezvous mit dem Jenseits. - München : Arbeitsgemeinschaft für Religions- und Weltanschauungsfragen, 1992, 3. Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Transzendentale Meditation. - München : Evang. Presseverb. für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1992, 6., überarb. und erw. Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Gabriele Witteks "Universelles Leben". - München : Evang. Presseverb. für Bayern, Abt. Schriftenmission, 1992, 2., erw. Aufl. / für die Neuaufl. aktualisiert und mit einem Anh. vers. von Thomas Gandow 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Europas neue Religion. - Gütersloh : Bertelsmann-Club, [1993], Ungekürzte Buchgemeinschafts-Lizenzausg. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Jehovas Zeugen. - München : Evang. Presseverb. für Bayern, 1993, 15., erneut aktualisierte Aufl., 103. - 106. Tsd. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Europas neue Religion. - Freiburg im Breisgau : Herder, 1993 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Europas neue Religion. - Freiburg im Breisgau : Herder, 1994, [Neuaufl.] 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Jugendreligionen. - München : Heyne, 1994, Überarb. Taschenbuchausg.
 Haack, Friedrich-Wilhelm Jugendreligionen. - München : Heyne, 1994, Überarb. Taschenbuchausg., 2. Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Scientology. - München : Claudius-Verl., 1995, 3. Aufl. / durchges. und erw. von Thomas Gandow 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Europas neue Religion. - Freiburg im Breisgau : Herder, 1996, 3. Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Jugendspiritismus und -satanismus. - München : Evang. Presseverb. für Bayern, 1997, 4. Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Neuapostolische Kirche. - München : Evang. Presseverb. für Bayern, 1997, 7., von Thomas Gandow bearb. und aktualisierte Aufl. 
 Haack, Friedrich-Wilhelm Neopoganizm w Niemczech. - Kraków : Zakład Wydawn. Nomos, 1999

Примечания

Литература 
 Apologetik und kirchliches Handeln, in: Konsultation der landeskirchlichen Beauftragten für Weltanschauungsfragen (Hg.), Grundlagen der Apologetik, München 1985, S. 19-36 (= Dok. Edition der ARW 7)
 
 Geleitwort, in: Erika Gibello (Hg.), Kleiner Führer durch christliche Ashrams in Indien, München 1983, S.4-7 (= Dok. Edition der ARW 3); 
 Geleitwort, in : Hans- Joachim Rosina (Hg.) Faszination und Indoktrination. Beobachtungen zu psychischen Manipulationspraktiken in totalitären Kulten (Jugendreligionen), München 1989, S. VIII - IX (= Dok. Edition der ARW 16);  
 Jesus Christus und / oder San Myung Mun. Begegnung zwischen möglichen Bekenntnisstandpunkten oder status confessionis? , in : Wulf Metz (Hg.), Bekennen in der Zeit, München 1981, S. 153 - 190 (= Mat. Edition der ARW 14)*
 Gurugläubigkeit und neue Seelenveränderungsbewegungen. Ein Beitrag zur Religiosität des "nachreligiösen Zeitalters", in: Wulf Metz (Hg.), Aspekt Religion, München 1978, S. 11-40 (= Mat. Edition der ARW 4)
 Eine Kastenordnung für das Abendland. Das Gesellschaftskonzept der Krsna - Bewegung, in : Wulf Metz (Hg.), Glauben weitergeben, München 1982, S.19 - 261 (= Mat. Edition der ARW 18)
 Jugendreligionen. Ursachen - Trends - Reaktionen (Seminarbeitrag), in: Helmut H. Köhrer (Hg.), Jugendsekten - eine Gefahr für Kirche, Staat und Gesellschaft?, München 1983, S. 8-21 (= Dok. Edition der ARW 4)
 Jugendreligionen- eine Herausforderung für unsere Kirche?, in : Helmut H. Köhrer (Hg.), Jugendsekten - eine Gefahr für Kirche, Staat und Gesellschaft?, München 1983, S. 8-21 (= Dok. Edition der ARW 4)
 New Age- Neue Religiosität oder alte Gnosis? In: Udo Schuster (Hg.), Europas neue Religiosität, München 1988, S. 99-119 (= Dok. Edition der ARW 14)
  
 Vorwort, in: Leopold Engel, Geschichte des Illuminatenordens, München 1978, III -VII (= Hiram- Edition der ARW 5/6)
 Was können wir tun wenn ... ?, in Bernd Dürholt/Ilse Kroll (Hrsg.), 20 Jahre Elterninitiative, München 1995, S. 133-147 (= Dok. Edition der ARW 26)
 Zus. mit Eckart Flöther, Ausblick auf die Sektenscene der nächsten Jahre, in: Eckart Flöther (Hg.), Familie und destruktive Kulte. Menschenwürde, Recht und Freiheit, München 1985, S. 96-117.
 Zur Gefahr der Doppelmitgliedschaft kirchlicher Mitarbeiter, in : Konsultation Landesbeauftragte Weltanschauungsfragen (KLB) (Hg.), Gefahren durch Gruppen am Rande der Kirchen, München 1984, S.23-27 (= Dok. Edition der ARW 5)

Сектоведы
Религиозные деятели Германии
Критики саентологии
Исследователи новых религиозных движений
Лютеранские активисты
Пасторы Германии